Niemcy:
 Birkenheide – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Birkenheide – góra